dżet (astronomia)
 Dżet (faraon)
 dżet – ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka
 dżet – odmiana węgla brunatnego, stosowana m.in. w jubilerstwie

Zobacz też 
 jet